Во французский департамент  Верхняя Корсика входят три округа:

История 
 1790: создание департамента  Корсика
 1793: разделение Корсики на два департамента
 1800: создание районов: Бастия, Кальви, Корте
 1811: упразднение департамента Голо, восстановление департамента Корсика
 1976: создание Верхней Корсики: с Бастия, Кальви, Корте

Примечание

Корсика Верхняя
Корсика Верхняя